Řezák může být:

řezák – zub sloužící k ukusování potravy
řezák (nástroj) – pracovní nástroj sloužící k řezání materiálu
plazmový řezák
řezák na sklo
řezák (pivo) – druh piva